Per palazzo Archinto si possono intendere numerosi palazzi di proprietà degli Archinto, famiglia della nobiltà milanese:
 Palazzo Archinto in via Olmetto a Milano
 Palazzo Archinto in via Passione a Milano, oggi sede dell'Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa 
 Palazzo Archinto a Robecco sul Naviglio
 Villa Archinto Pennati a Monza
 Villa Archinto Pisani Dossi a Corbetta